El nombre Reynal puede hacer referencia a:

 Arnaldo Orfila Reynal, editor, académico y químico argentino.
 Ginette Reynal, modelo, empresaria, conductora y actriz argentina .
 Nydia Reynal, actriz de radio argentina.